Битва при Павии (или Битва при Тицине) — произошла в 271 году около города Павия, Италия. Битва была между армией римского императора Аврелиана и армией германского народа ютунгов.

История

Предыстория 
В 271 году ютунги вторглись в Италию. Затем они разбили армию Аврелиана в Битве при Плацентии, и двинулись на Рим, но из-за поражения в Битве при Фано им пришлось отступить. Тогда ютунги запросили перемирие у Аврелиана, чтобы дойти до своей родины, но тот им отказал. Тогда ютунги пошли на север по Эмилиевой дороге. Аврелиан хотел добить армию ютунгов, чтобы восстановить испорченную репутацию из-за поражения в Битве при Плацентии и забрать их ресурсы. Поэтому Аврелиан начал погоню за армией ютунгов, выжидая удобного момента для нападения.

Битва 
Аврелиан напал на ютунгов, когда те выходили на равнины около Павии. Он смог разгромить всю армию ютунгов, за исключением одной колонны, которая смогла уйти через Альпы, но вскоре они объявились в Реции.

Последствия 

За победу Аврелиан получил почётный титул Германик Максим (Germanicus Maximus). Впоследствии ютунги не нападали на Рим, но римские граждане были потрясены поражением в Битве при Плацентии. В связи с ожиданием повторных набегов германских народов, Аврелиан возвёл новую систему стен вокруг Рима, известную как стена Аврелиана.

См. также 
 Аврелиан
 Римско-германские войны

Библиография 
 Karlheinz Fuchs, Martin Kempa, Rainer Redies: Die Alamannen. 4. Auflage. Lizenzausgabe. Theiss Verlag, Stuttgart 2001, ISBN 3-8062-1535-9 (Ausstellungskatalog, Stuttgart u. a., Archäologischen Landesmuseum Baden-Württemberg u. a., 1997—1998).

 Watson, Alaric (2004) [1999]. Aurelian and the Third Century. Routledge. ISBN 0-415-10057-7.
 Alföldi, A. (1950). «Über die Juthungeneinfälle unter Aurelian». Bulletin de l’Institut Archiologique Bulgare. Núm. 16, pp. 21-24.
 Goffart, Walter A. (1980). Barbarians and Romans, A.D. 418—584: The Techniques of Accommodation. Princeton University Press. ISBN 9780691102313.
 Saunders, R. T. (1992). «Aurelian’Two Juthungian Wars». Historia. Núm. 41, pp. 311—327.
 Southern, Patricia (2015). The Roman Empire from Severus to Constantine. Routledge. ISBN 9781317496946.
 Watson, Alaric (2004). Aurelian and the Third Century. Routledge. ISBN 0-415-10057-7.
 White, John F. (2005). Restorer of the World: The Roman Emperor Aurelian. Spellmount. ISBN 9781862272507.
 Corpus Inscriptionum Latinarum. Volumen IX Inscriptiones Calabriae, Apuliae, Samnii, Sabinorum, Piceni Latinae, editado en latín por Theodor Mommsen, 1883, Berlín.
 Aurelio Víctor. Epítome acerca de los Césares. Digitalizado en Roman Emperors. Basado en traducción latín-inglés por Thomas M. Banchich, Canisius College Translated Texts, Núm. 1, Búfalo: Canisius College, 2009.
 Dexipo. Escíticas (fragmentos). En Fragmenta historicorum graecorum, tomo III, edición y traducción griego antiguo-latín por Karl Otfried Müller & Theodorus Müller, París: A. Firmin Didot, 1849.
 Flavio Vopisco. La vida de Aureliano en Historia Augusta. Digitalizado por UChicago. Basado en traducción latín-inglés por David Magie, 1932, Cambridge: Harvard University Press, Volumen III de Loeb Classical Library.
 Trebelio Polión. Divino Claudio en Historia Augusta. Digitalizado por UChicago. Basado en traducción latín-inglés por David Magie, 1932, Cambridge: Harvard University Press, Volumen III de Loeb Classical Library.
 Zonaras. Epítome de historia. Libro 12. Digitalizado en Books Google.. Basado en traducción griego antiguo-inglés por Thomas M. Banchich & Eugene N. Lane, introducción por T. M. Banchich, Routledge, 2009. ISBN 9781134424733.
 Zósimo. Nueva Historia. Libro 1. Digitalizado en Google Books. Basada en traducción griego antiguo-inglés por Ronald T. Ridley, Leiden & Boston: BRILL, 2017, ISBN 9789004344587. Véase también digitalización por Tertullian. Traducción griego antiguo-inglés por autor anónimo, preparado por J. Davis, Londres: W. Green & T. Chaplin, 1814. Véase versión en español basada en introducción, traducción griego antiguo-español y notas por José María Candau Morón, colaboración de Carlos García Gual y José A. Ochoa Anadón, Madrid: Editorial Gredos, 1992.

Примечания 

Сражения по алфавиту
Сражения в Италии
Сражения III века
Сражения 271 года
271 год
Битва